Twannberg bezeichnet

 einen Ort bei der ehemaligen Gemeinde Twann in der Schweiz
 einen dort gefundenen Meteoriten, siehe Twannberg (Meteorit)